Черемшанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тюменцевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Черемшанка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 633 человека, в том числе 315 мужчин и 318 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 603 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Кулундинский,
 село Черемшанка.

Примечания 

Муниципальные образования Тюменцевского района
Сельские поселения Алтайского края